Шарапов Вадим Михайлович — український архітектор.
 Шарапов Денис Олександрович (нар. 1973) — український підприємець та урядовець, заступник Міністра оборони України
 Шарапов Іван Васильович (1902—1962) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант авіації.
 Шарапов Михайло Олексійович (1897—1977) — український художник.
 Шарапов Олександр Михайлович — кавалер ордена «За заслуги» I ступеня, радник директора дочірнього підприємства державної компанії «Укрспецекспорт» — державного підприємства «Укроборонсервіс», м. Київ.
 Шарапов Сергій Федорович (1855—1911) — російський мислитель, економіст, публіцист, громадський діяч, письменник, підприємець, винахідник.
 Шарапов Сергій Геннадійович — український фізик, провідний науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук (захист 2010 р.)

Примітки

Див. також 
 Шарапова

російські прізвища